Praia Verde (Castro Marim)
Praia Verde (Póvoa de Varzim)

Verde